Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Cahill e Eliot Teltscher che hanno battuto in finale Francisco González e Bernard Mitton 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Steve Meister /  Van Winitsky (quarti di finale)
 Marty Davis /  Hank Pfister (primo turno)

 Larry Stefanki /  Robert Van't Hof (primo turno)
 Charles Buzz Strode /  Morris Skip Strode (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaiian Open 1982